Embraer ERJ 135/140
 Chlorofylline met E-nummer E140